Merca se poate referi la:

 Merca, oraș în Somalia, cunoscut și sub denumirea de Marka
 A Merca, municipalitate în Spania
 Iuliu Merca n. 26 ianuarie 1948, Huedin – d. 27 iulie 1999, Costinești, a fost un cântăreț și membru fondator al formației românești Semnal M.